Un "louette", en langage pataouète ou Pieds-Noirs désigne un individu rusé, astucieux, débrouillard, avec une pointe de malice. C'est aussi un adjectif: "il est louette, çuilà"

Patronyme 
 Lucie Louette, (1985- ), est une judokate française.
 Marcel Louette, (1907-1978), était un résistant belge durant la Seconde Guerre mondiale.
 Pierre Louette, (1962- ), est un haut fonctionnaire français.

Toponyme
 La Louette est une rivière française du département de l'Essonne.

Homonymie
Homonymie de patronyme